De CECAFA Cup 1995 was de 21e editie van de CECAFA Cup georganiseerd door de CECAFA (Confederation of East and Central Africa Football Association). Het toernooi duurde van 26 november tot en met 9 december 1995 en werd gehouden in Oeganda. Er deden 8 landen mee, maar het thuisland stuurde 2 teams naar het toernooi. Oeganda deed mee met een A-team en een B-team. Het B-team bereikte de finale waar het verloor van Zanzibar. Zanzibar won het toernooi voor de 1e keer in de geschiedenis.Kenia werd derde.

Deelnemers

Groepsfase

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Halve finale

Zanzibar won de strafschoppenreeks.

Troostfinale

Finale

Externe link 
  Officiële website van de CECAFA
  CECAFA Cup 1995 op rsssf

Voetbal in 1995
Voetbal in Oeganda
CECAFA Cup
Sportevenement in Oeganda